23-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 23 по 26 сентября 1999 года в Валенсии (Венесуэла) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 11-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Бразилии. Бразилия и Аргентина квалифицировались на Кубок мира.

Команды-участницы 
 Венесуэла — страна-организатор;
 Бразилия, Перу  — по итогам предыдущего чемпионата;
 Аргентина — по итогам квалификации.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 16 по 18 сентября 1999 года. Участники — Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чили.

 16 сентября: Аргентина — Чили 3:0 (25:12, 25:13, 25:12); Уругвай — Парагвай 3:2 (25:20, 27:25, 22:25, 25:27, 15:4).
 17 сентября: Аргентина — Парагвай 3:0 (25:12, 25:18, 25:12); Уругвай — Чили 3:2 (25:21, 21:25, 18:25, 25:18, 15:11).
 18 сентября: Аргентина — Уругвай 3:1 (25:21, 15:25, 25:20, 25:22); Парагвай — Чили 3:0 (25:9, 25:18, 25:16).

По итогам квалификации путёвку в финальный турнир получила Аргентина.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы на предварительном этапе провели однокруговой турнир. Две лучшие команды в финальном матче определили победителя первенства. Оставшиеся две команды в матче за 3-е место определили бронзового призёра чемпионата.

Предварительный этап 

 23 сентября: Аргентина — Венесуэла 3:1 (25:19, 19:25, 25:22, 25:18); Бразилия — Перу 3:2 (25:14, 25:18, 24:26, 23:25, 15:13).
 24 сентября: Перу — Венесуэла 3:1 (25:14, 21:25, 25:19, 25:13); Бразилия — Аргентина 3:0 (25:13, 25:16, 25:15).
 25 сентября: Аргентина — Перу 3:0 (26:24, 25:22, 25:21); Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:14, 25:13, 25:14).

Матч за 3-е место 
26 сентября
 Перу — Венесуэла 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

Финал 
26 сентября
 Бразилия — Аргентина 3:0 (25:19, 25:15, 25:20)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Лейла Баррос, Валевска, Роза Гарсия, Вирна Диас, Эрика Коимбра, Анжела Морайнс, Элизанжела ди Оливейра, Ракел Силва, Андреа Тейшейра, Жизель Флорентино, Элиа Рожерио ди Соуза (Фофан). Главный тренер — Бернардиньо.

 : Мирна Ансальди, Мариана Конде, Каролина Костагранде, Моника Костолник, Селина Крузо, Ивана Мюллер, … Главный тренер — Клаудио Куэльо.

 .

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 gutenberg.us
 Historia del Voleibol ⇒ SUDAMERICANO DE MAYORES FEMENINO 1999

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1999 год в волейболе